В список включены официальные символы штата Миссури, США.

Примечания 

 
Миссури
Символы